Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2016 года проходил с 20 по 30 июля в Улан-Баторе (Монголия) в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, а также чемпионат Азии по бразильским шашкам и чемпионат Азии по турецким шашкам. Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. Участвовали 24 шашиста из 5 стран. По его итогам Равжирын Манлай было присвоено звание международного гроссмейстера (GMI).

Итоговое положение

Быстрые шашки

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Asian Championship 2016
 Результаты на сайте Chessarbiter.com
 Результаты на сайте KNDB
 Результаты рапида на сайте Chessarbiter.com
 Результаты блица на сайте Chessarbiter.com

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2016 год в шашках
Июль 2016 года
Спорт в Монголии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Чемпионаты Азии в 2016 году
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии